Space channel, peut faire référence à :

 , une série de jeux vidéo créée par  :
 , le premier jeu de cette série.
 , une chaîne de télévision canadienne.